Baryschnikow oder Baryshnikov bzw. Baryschnikowa ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Georgijewitsch Baryschnikow (* 1948), sowjetischer Kugelstoßer
 Anastassija Wladimirowna Baryschnikowa (* 1990), russische Taekwondoin
 Anna Baryshnikov (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin
 Mikhail Baryshnikov (* 1948), US-amerikanischer Ballett-Tänzer, Choreograf und Schauspieler
 Shura Baryshnikov (* 1981), US-amerikanische Tänzerin, Choreographin und Schauspielerin